

Зімновода — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Зімновода — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Зімновода — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зімновода — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Зимна Вода (значення)